Lenngren är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Maria Lenngren (1754–1817), svensk poet
 Carl Peter Lenngren (1750–1827), svensk ämbetsman och redaktör
 Einar Lenngren (1918–1973), svensk industriman

Svenska efternamn